Nadel est un patronyme porté notamment par :

 Barbara Nadel, femme de lettres britannique, auteure de romans policiers ;
 Siegfried Frederick Nadel (1903-1956), anthropologue, musicologue et psychologue britannique.
 Jacqueline Nadel, psychologue française
Homonymie de patronyme